Naujan-et-Postiac egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001-2014 Michel Clabé

Demográfia

Látnivalók 
 Saint-Pierre templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák

Gironde megye települései